Porta Coeli (latinsky brána nebes) je titul Panny Marie v Loretánské litanii.

Porta Coeli se jmenuje několik sakrálních staveb:

 Klášter Porta coeli – klášter v Předklášteří u Tišnova
 Klášter Porta Coeli (Valencie) – klášter ve Valencii ve Španělsku
 Porta Coeli (San Germain) – konvent v San Germainu v Portoriku

Podle kláštera Porta Coeli v Předklášteří je pojmenována také
 (3276) Porta Coeli (planetka) – planetka objevená Antonínem Mrkosem